CPC (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Certified pension consultant, privaatrechtelijk beschermde titel voor pensioenspecialisten
 CPC, Certified Public Controller, Nederlandse post-initiële masteropleiding tot geregistreerd controller van de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam
 CPC, de Engelse afkorting van het Kaspisch Pijpleidingenconsortium
Centrum voor Pastorale Counseling, een hulpverlenende organisatie
City-Pier-City Loop, een jaarlijkse hardloopwedstrijd
Center for Plant Conservation
CPC, Populaire Club Penguin Blog
Amstrad CPC, een 8-bit homecomputer
Reeks spelcomputers van Zemmix, onder andere:
Zemmix CPC-50
Communistische Partij van China
Cost Per Click